OHS steht für:

 Occupational Health and Safety
 Offiziershochschulen der DDR
 Ontario Herpetofaunal Summary, eine Datenbank für die Amphibien bzw. Reptilien der kanadischen Provinz Ontario
 Oracle HTTP Server, eine Komponente des Oracle WebLogic Server
 Ordinatenhaftschalter, ein Schaltelement der analogen Fernsprechvermittlungstechnik
 Organ Historical Society, amerikanische Gesellschaft für historische Orgeln, Sitz: Richmond, Virginia, USA
 Otto-Hahn-Schule
 Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, ein offizielles Dokument der katholischen Kirche zur Neuordnung der heiligen Woche aus dem Jahr 1955

OHS